Seder Olam (Hébreu: סדר עולם, Ordre du monde) est le nom de deux œuvres de la littérature rabbinique anciennes, largement consacrés à la chronologie biblique et juive. Les deux œuvres sont:
 le Seder Olam Rabba, l'ouvrage le plus volumineux et le plus ancien, traditionnellement attribué au Tanna Yosse ben Halafta, qui a vécu au  EC. 
 le Seder Olam Zoutta pourrait avoir été rédigé au , sa chronologie allant jusqu'au .

Midrash